Chip Foto-Video ist eine monatlich erscheinende Fotozeitschrift, die im Verlag Chip Communications GmbH, der zu Hubert Burda Media gehört, erscheint. Bis zum Relaunch im April 2011 firmierte das Magazin unter dem Namen Chip Foto-Video digital.

Chip Foto-Video richtet sich mit seiner Themenauswahl an Leser, die sich für digitale Fotografie oder Videofilme interessieren. Lizenzausgaben des Magazins, einer Line Extension der Computerzeitschrift Chip, erscheinen in den Niederlanden, Rumänien und Indonesien.

Geschichte 
Das Magazin Chip Foto-Video wurde erstmals 2003 als Produktableger der Computerzeitschrift Chip veröffentlicht. Die Nullnummer erschien Mitte April als Ausgabe 5/6 2003. Die Erstausgabe 10/2003 lag im September 2003 am Kiosk.

Chip Foto-Video erscheint in zwei Versionen: Basic und mit beigelegter DVD.

Auflage 
Chip Foto-Video hat in den vergangenen Jahren erheblich an Auflage eingebüßt.  Im 4. Quartal 2020 betrug die verkaufte Auflage  Das entspricht einem Rückgang gegenüber 2003 von  Stück. Der Anteil der Abonnements an der verkauften Auflage liegt bei  Prozent.

Chip Fotowelt 
Die Chip Fotowelt war eine Online-Community für Fotografie, wo Fotografen Bilder hochladen, präsentieren und bewerten konnten. In jeder Ausgabe der Zeitschrift veröffentlichte die Redaktion Bilder aus der Chip Fotowelt und stellte einen User aus der Community vor. 2013 wurde die Chip Fotowelt in die Chip Foto-Video Galerie umgewandelt, die 2015 geschlossen wurde.

Einzelnachweise 

Fotografiezeitschrift (Deutschland)
Hubert Burda Media
Ersterscheinung 2003
Zeitschrift (München)
Deutschsprachige Monatszeitschrift